Going Public ist
ein Album der australischen Band Newsboys, siehe Going Public (Album)
das früher verwendete Wort für ein Initial Public Offering (IPO), siehe Börsengang
die Bezeichnung für eine bestimmte Phase des Coming-out